Добрунь — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Добрунь — деревня в Докшицком районе Витебской области.

Россия 
 Добрунь — деревня в Брянском районе Брянской области.
 Добрунь — посёлок в Севском районе Брянской области.
 Добрунь — село в Суземском районе Брянской области.

См. также 
 Добрынь